Ponte dei Nibelunghi (Linz)
Ponte dei Nibelunghi (Ratisbona)